Пилонья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Орьенте. Занимает площадь 283,89 км². Население — 8.448 человек.

В пещере Эль-Сидрон были найдены останки 12 неандертальцев, которые использовались при расшифровке Y-хромосомы и генома неандертальца.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Infiesto.com, la guía de Piloña 
 El Foro de Infiesto.com 
 La Crónica de Piloña 
 Asociación de Turismo Rural de Piloña 
 Federación Asturiana de Concejos 
 Parroquia de Infiesto 

Муниципалитеты Астурии